Antonfrancesco Vivarelli Colonna – politico e imprenditore italiano
 Alessandro Vivarelli – attore, sceneggiatore e produttore cinematografico italiano
 Anna Vivarelli – scrittrice e drammaturga italiana
 Carlo Vivarelli – designer e grafico svizzero
 Guido Vivarelli – allenatore di calcio, dirigente sportivo e calciatore italiano
 Iorio Vivarelli – scultore e grafico italiano
 Nico Vivarelli – pilota motociclistico italiano
 Piero Vivarelli – regista, sceneggiatore, attore e paroliere italiano
 Roberto Vivarelli – storico e docente italiano
 Casa-studio Vivarelli – casa-studio del XX secolo a Pistoia
 Mausoleo Vivarelli – edificio funerario a Talamone, frazione di Orbetello, in provincia di Grosseto
 Palazzo Vivarelli Colonna – palazzo di Firenze